Selim, Salim o Saleem () es un nombre propio árabe que significa seguro; otros nombres relacionados son Selima, Salima, Saleemah y Salma. 

Puede referirse a:

Nombre 
Nombre de varón, de origen árabe

Selim I (1465 – 1520), sultán otomano.
Selim II (1524 – 1574) sultán otomano 1566.
Selim III (1761 – 1808) sultán otomano.
Selim Hassan (1886-1961), egiptólogo egipcio.
Jean-Sélim Kanaan (1970 - 2003), diplomático de Naciones Unidas.
Selim Tataroğlu (1972), yudoca turco.
Selim Benachour (1981), futbolista tunecino.
Selim Teber (1981), futbolista alemán.
Selim Bouadla (1988), futbolista francés.
Mostafa Mahmoud Selim (1990), futbolista egipcio.

Otros usos 
Mezquita de Selim
Yavuz Sultan Selim, buque insignia de la flota otomana.
Personajes de Fullmetal Alchemist
Selim, primer líder de los Fremen en la saga Dune de Frank Herbert.

Referencias 

Nombres masculinos
Nombres árabes